Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниоров 1990 — двадцать третий чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд. Чемпионат прошел в Эрншёльдсвике и Соллефтео (Швеция) с 4 апреля по 11 апреля. Чемпионом Европы стала сборная Швеции.

Группа А

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Чемпионская группа

7-е место

Швейцария выбыла в группу В

Призы и награды чемпионата

Группа В 
Матчи прошли 21 — 30 марта 1990 года в Валь-Гардене (Италия).

''Франция вышла в группу А. Испания осталась в группе В в связи с прекращением выступлений сборной ГДР, которая победила в группе С.

Группа C 
Матчи прошли 8 — 11 марта в Софии (Болгария).

 После воссоединения Германии Германская Демократическая Республика перестала существовать.

Примечания

Ссылки 
 Архив

Апрель 1990 года
1990 год в хоккее
Хоккей
A
Спорт в Швеции в 1990 году
Чемпионаты Европы в Швеции
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Швеции
Международные спортивные соревнования в Соллефтео
Хоккей